Middlesex este un nume propriu anglo-saxon originar din Anglia, dar care se găsește azi în întreg arealul de vorbire al limbii engleze.  Se poate referi la:

Nume geografice

În Anglia  

 Middlesex, comitat istoric din Anglia 
 Middlesex County Cricket Club 
 Middlesex University

În Jamaica  

 Middlesex, Jamaica

În Statele Unite ale Americii

Comitate  

 Vedeți Comitatul Middlesex (dezambiguizare)

Localități 

 Middlesex, statul 
 Middlesex, statul 
 Middlesex, statul  
 Middlesex, statul

Alte utilizări 

 Middlesex School, Concord, Massachusetts
 Middlesex Canal, Massachusetts

În Canada  

 Comitatul Middlesex din provincia canadiană Ontario

Vezi și 

 Middlesex (roman)
 Middlesex (poem)

Nume proprii